De Shanghai Masters 2009 was het eerste rankingtoernooi van het seizoen 2009-2010, het vond plaats van 7 tot en met 13 september 2009. Er werd gespeeld in Shanghai in China.

Titelverdediger Ricky Walden was traditioneel als eerst geplaatst (hij hoefde dus geen kwalificatie te spelen ook al staat hij niet in de mondiale top-16 van het seizoen). Als in voorgaande edities is er ook weer een wildcardronde en is de vierderonde-partij van Liang Wenbo verplaatst van Prestatyn, Wales naar China.

Loting

Wildcardronde 
 WC1: Tang 1-5 Campbell
 WC2: Tian 5-1 Higginson
 WC3: Mehta 0-5 Doherty
 WC4: Shehab 3-5 Dott
 WC5: Yu 4-5 Bond
 WC6: Li 5-4 Greene
 WC7: Shi 0-5 Selt

Laatste 32 
Het speelschema zoals opgesteld door de WPBSA reglementen

Sportevenement in Shanghai
Snooker in 2009
Snookertoernooi
Snooker in China